Sia eller SIA kan henvise til:

 Sia (musiker) – musikeren Sia Furler
 SIA (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2012 instrueret af Mette Kjærgaard
 SIA (film) – dansk kortfilm fra 2015 instrueret af Annika Berg